ILU nome ancestrale della divinità sumera Enlil

Codici 
 ILU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kilaguni (Kenya)

Letteratura
 Ilu – altro nome di Arda, l'universo immaginario fantasy creato da J. R. R. Tolkien